Cegielnia (Ermland-Mazurië), een plaats in het Poolse district Kętrzyński, woiwodschap Ermland-Mazurië
 Cegielnia (Kleczew), een plaats in de gemeente Kleczew in het Poolse district Koniński, woiwodschap Groot-Polen
 Cegielnia (powiat Białostocki), een plaats in het Poolse district Białostocki, woiwodschap Podlachië
 Cegielnia (powiat Chojnicki), een plaats in het Poolse district Chojnicki, woiwodschap Pommeren
 Cegielnia (powiat Grójecki), een plaats in het Poolse district Grójecki, woiwodschap Mazovië
 Cegielnia (powiat Hrubieszowski), een plaats in het Poolse district Hrubieszowski, woiwodschap Lublin
 Cegielnia (powiat Janowski), een plaats in het Poolse district Janowski, woiwodschap Lublin
 Cegielnia (powiat Krotoszyński), een plaats in het Poolse district Krotoszyński, woiwodschap Groot-Polen
 Cegielnia (powiat Lubartowski), een plaats in het Poolse district Lubartowski, woiwodschap Lublin
 Cegielnia (powiat Lubelski), een plaats in het Poolse district Lubelski, woiwodschap Lublin
 Cegielnia (powiat Płocki), een plaats in het Poolse district Płocki, woiwodschap Mazovië
 Cegielnia (powiat Przasnyski), een plaats in het Poolse district Przasnyski, woiwodschap Mazovië
 Cegielnia (powiat Sandomierski), een plaats in het Poolse district Sandomierski, woiwodschap Święty Krzyż
 Cegielnia (powiat Toruński), een plaats in het Poolse district Toruński, woiwodschap Koejavië-Pommeren
 Cegielnia (powiat Wejherowski), een plaats in het Poolse district Wejherowski, woiwodschap Pommeren
 Cegielnia (powiat Wołomiński), een plaats in het Poolse district Wołomiński, woiwodschap Mazovië
 Cegielnia (powiat Żniński), een plaats in het Poolse district Żniński, woiwodschap Koejavië-Pommeren
 Cegielnia (Silezië), een plaats in het Poolse district Częstochowski, woiwodschap Silezië
 Cegielnia (Świętokrzyskie), een plaats in het Poolse district Opatowski, woiwodschap Świętokrzyskie
 Cegielnia (Wilczyn), een plaats in de gemeente Wilczyn in het Poolse district Koniński, woiwodschap Groot-Polen